Montejaque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montejaque (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Montejaque (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar